Thomas Ray – giocatore di cricket
Thomas K. Ray – vescovo
Thomas Matthew Ray – nazionalista irlandese
Thomas S. Ray – scienziato